Sergey Perunin (en ), né le  à Volgograd est un nageur russe spécialiste des épreuves de nage libre.

Biographie 
En 2010, il remporte le titre européen avec ses coéquipiers du relais 4 ×  nage libre en battant le record d'Europe.

En , il se marie avec la nageuse championne olympique Larisa Ilchenko.

Palmarès

Championnats du monde

Grand bassin 
 Championnats du monde 2009 à Rome ( Italie) :
  Médaille d'argent du relais 4 ×  nage libre.

Championnats d'Europe

Grand bassin 
 Championnats d'Europe 2010 à Budapest ( Hongrie) :
  Médaille d'or du relais 4 ×  nage libre.

Notes et références

Liens externes 
 résultats et records du nageur sur swimrankings.net

Nageur russe
Nageur de nage libre
Naissance en juillet 1988
Naissance à Volgograd